Il quartiere Băneasa di Bucarest
 L'Aeroporto Băneasa, secondo aeroporto di Bucarest
 Diverse località della Romania:
 Băneasa, città del distretto di Costanza
 Băneasa, comune del distretto di Galați
 Băneasa, comune del distretto di Giurgiu